Emond est un patronyme porté notamment par :

 Jean Emond (1906-1944), professeur d'histoire-géographie et résistant français ;
 Linda Emond (1959-), actrice américaine ;
 Paul Emond (1944-), romancier belge ;
 Renaud Emond (1991-), joueur de football belge.

Article connexe 
 

Homonymie de patronyme